Meigen bezeichnet:

 Meigen (Solingen), einen Ortsteil in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Johann Wilhelm Meigen (1764–1845), einen deutschen Entomologen